Rubarth ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Stern-Rubarth (1883–1972), deutscher Journalist und Publizist
 Mats Rubarth (* 1977), schwedischer Fußballspieler